Николай Рыжак:
 Рыжак, Николай Викторович (1945—2018) — депутат государственной Думы 5 созыва.
 Рыжак, Николай Иванович (род. 1945) — депутат Государственной Думы 7 созыва.